Министерство сельского хозяйства и аграрного развития Израиля () — правительственное учреждение, созданное в 1948 году как Министерство сельского хозяйства Израиля и до 1992 года носило это название. Согласно своему предназначению отвечает за развитие сельского хозяйства в Израиле.

Цели министерства 
С образованием государства Израиль в 1948 году перед правительством встала задача обеспечения населения продукцией сельскохозяйственной отрасли. Для этой цели было создано министерство сельского хозяйства во главе с первым министром Аароном Цизлингом. На сегодняшний день, сельскохозяйственная отрасль Израиля обеспечивает 92% пищевой продукции, потребляемой населением страны . 
Со временем министерство стало заниматься множеством вопросов, так или иначе связанных с сельским хозяйством и главные среди них это:

 Увеличение сельскохозяйственного экспорта и на сегодня он составляет полтора миллиарда долларов в год 
 Защита лесных массивов в Израиле
 Совместная с министерством туризма программа по развитию сельского туризма
 Борьба с жестоким обращением с животными
 Поощрение молодёжи к переезду на постоянное местожительство на периферию страны

Министерство сельского хозяйства контролирует пять сельскохозяйственных округов: Центральный, от Хайфы до Яуда; Северный, от Метулы до Крайот; самый крупный округ - Негев, от регионального совета Йоав до Эйлата; А-амаким, от Кинерета до Мёртвого моря; округ А-шфела.

Структура министерства 
В министерстве сельского хозяйства Израиля десятки подразделений, среди которых важнейшими являются:

 Ветеринарная служба - контроль за импортом и экспортом животных, предотвращение опасных заболеваний, контроль скотобоен
 Регулирование рыбного хозяйства
 Контроль за ввозом сельскохозяйственной продукции с территории Палестинской автономии
 Совместная с Еврейским национальным фондом работа по сохранению и развитию лесных массивов страны
 Центр международного сотрудничества и развития сельского хозяйства (CINADCO), совместная с министерством иностранных дел Израиля программа, занимающаяся развитием сельскохозяйственных отраслей в развивающихся странах  
 Регулирование внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию
 Новейшие технологии в сельском хозяйстве и их внедрение

Сельскохозяйственные союзы 

В Израиле существуют несколько профессиональных союзов, занимающихся развитием отдельных видов сельскохозяйственной продукции:

 Союз растениеводов, включающий производителей цитрусовых, фруктов, овощей и цветов
 Союз производителей мёда
 Союз производителей оливкого масла и маслин
 Союз виноделов и виноградарства
 Союз производителей молока
 Хлопковый союз
 Союз птицеводства

Сельскохозяйственные достижения 

С помощью внедрения в сельскохозяйственную отрасль мировых достижений в области агропромышленности, Израиль прочно занимает одно из ведущих мест в мире. К примеру, по удою молока от одной коровы со средним удоем в 9-12 тысяч литров; по производству цитрусовых;по урожайности картофеля (40 тонн с гектара) и т.д.. 

В связи с недостатком водных ресурсов в Израиле, большое распространение занимает капельное орошение, при котором тщательно регулируемая подача влаги даёт большую экономию воды и трудовых затрат. 

Большого успеха добились израильские селекционеры, вырастившие знаменитые на весь мир арбузы без косточек и вишневидные помидоры Черри . 

Вместе с тем, израильское сельское хозяйство испытывает некоторые проблемы, в основном из-за нежелания израильтян работать в отрасли. Лишь 28% занятых в сельском хозяйстве составляют жители Израиля, остальными являются гастарбайтеры из стран Ближнего Востока и Палестинской Автономии  .

Министры сельского хозяйства

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства сельского хозяйства и развития села 

Организации, основанные в 1948 году